Умла́ут, умля́ут ( — «перегласовка») может означать:
 Умлаут — фонетическое явление сингармонизма в некоторых германских, кельтских, а также уральских и алтайских языках.
 Умлаут — диакритический знак (обычно это две точки над буквой), указывающий на фонетическое явление умлаута гласных звуков в немецком и некоторых других языках.